

Patronyme
 Claude Delanne (1838-1919),  homme politique français.
 Gabriel Delanne (1857-1926), essayiste spirite français.
 Alfred Louis Adrien Delanne (1844-1927), Général français.  
 Maurice Delanne (1901-1979), ingénieur aéronautique français

Homonymie
Homonymie de patronyme